Kisfalud steht für:
 Kisfalud, eine ungarische Gemeinde im Kleingebiet Kapuvár-Beled
 Kisfalud, bis 1989 ungarischer Name der Gemeinde Fântânele in Rumänien, siehe Fântânele (Arad)
 Kisfalud, ungarischer Name der Ortschaft Fântânele in Rumänien, siehe Micești (Alba)
 Kisfalud, ungarischer Name der Gemeinde Vieska in der Slowakei

Kisfalud ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Anton Lipthay von Kisfalud (1745–1800), österreichischer Feldmarschalleutnant